Wien kan referere til flere forskellige artikler.

Geografi 
 Wien – Østrigs hovedstad
 Wien (flod) – en flod i Østrig
 Wien (Wisconsin) – en by i Marathon County, Wisconsin, USA

Personer 
 Wilhelm Wien – en tysk fysiker
 Max Wien – en tysk fysiker
 Waldemar Wien – en tysk billedhugger

Andet 
 Wien Air Alaska – et amerikansk flyselskab
 Wiens forskydningslov – en fysisk lov
 Wienbro-oscillator – en type af elektronisk oscillator